Список фильмов Лаоса содержит перечень документальных и художественных фильмов, созданных кинематографистами Лаоса. Список составлен по году выпуска фильмов.

Документальные фильмы

1950-е

2000-е

Художественные фильмы

1920-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е 

Списки:Кинематограф